Харес (, Chares) може да се отная за:

 Харес (генерал), атински военачалник 4 век пр.н.е.
 Харес от Митилена, историк, живял в двора на Александър III Македонски
 Харес от Линдос, скулптор, създал 304-292 пр.н.е. Родоския колос
 Харес (художник), коринтски художник на вази (от 570 до 550 пр.н.е.)